Régis Barthélemy Mouton-Duvernet – generale francese
 Mouton-Duvernet – stazione della metropolitana di Parigi